Matti Rintakoski, né le  à Tampere en Finlande et mort le , il était un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1985, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 9.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1940-1941 || Ilves || SM-sarja
|| 7 || 3 || 1 || 4 || 0 || || || || ||
|-
| 1941-1942 || Ilves || SM-sarja
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1942-1943 || Ilves || SM-sarja
|| 7 || 3 || 3 || 6 || - || || || || ||
|-
| 1943-1944 || Ilves || SM-sarja
|| 4 || 7 || 1 || 8 || 0 || || || || ||
|-
| 1944-1945 || Ilves || SM-sarja
|| 7 || 5 || 3 || 8 || 0 || || || || ||
|-
| 1945-1946 || Ilves || SM-sarja
|| 8 || 19 || 2 || 21 || - || || || || ||
|-
| 1946-1947 || TBK || SM-sarja
|| 8 || 7 || 3 || 10 || 0 || || || || ||
|-
| 1947-1948 || TBK || SM-sarja
|| 6 || 8 || 2 || 10 || 0 || || || || ||
|-
| 1948-1949 || TBK || SM-sarja
|| 7 || 12 || 2 || 14 || 2 || || || || ||
|-
| 1949-1950 || TBK || SM-sarja
|| 7 || 8 || 0 || 8 || 6 || || || || ||
|-
| 1950-1951 || TBK || SM-sarja
|| 8 || 12 || 3 || 15 || 2 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1951-1952 || TBK || SM-sarja
|| 4 || 3 || 2 || 5 || 2 || || || || ||
|-
| 1952-1953 || TBK  || SM-sarja
|| 12 || 11 || 1 || 12 || 8 || || || || ||
|-
| 1953-1954 || TBK || SM-sarja
|| 10 || 5 || 3 || 8 || 8 || || || || ||
|-
| 1954-1955 || TBK || SM-sarja
|| 10 || 6 || 4 || 10 || 0 || || || || ||
|-
| 1955-1956 || TBK || SM-sarja
|| 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || || || || ||
|-
| 1956-1957 || Tappara || SM-sarja
|| 10 || 1 || 3 || 4 || 18 || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Tappara || SM-sarja
|| 10 || 3 || 2 || 5 || 2 || || || || ||
|-
| 1958-1959 || Tappara || SM-sarja
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1924
Naissance à Tampere
Décès en juin 1995
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Joueur du Tappara
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 70 ans